Vitolisjte (makedonska: Витолиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Vitolisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vitolisjte är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Srpjanovec,  meter över havet,  kilometer öster om Vitolisjte. Trakten runt Vitolisjte är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gradešnica,  kilometer söder om Vitolisjte. 

Omgivningarna runt Vitolisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)